Zvezda, zvezda é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em 1995.

Lista de faixas 
Todas as faixas compostas por Šaban Bajramović, exceto "Lake, lake", por Rade Krstić.

Créditos 
Produção
 Ninoslav Ademović: arranjos

Álbuns de 1995